Оттер-Крик (, буквально — «Выдрин ручей»; ) — одна из крупнейших рек в штате Вермонт.

Длина реки — около 180 км. Истоки реки находятся на склонах Зелёных гор южного Вермонта, на севере округа Беннингтон. Далее река протекает в северном направлении по территории округов Ратленд, Аддисон и несколько километров на юго-западе округа Читтенден, после чего впадает в озеро Шамплейн.

История 
1 апреля 1690 г. власти округа Олбани уполномочили капитана Абрахама Шуйлера () собрать отряд и подняться на 11 км вверх по течению Оттер-Крик с целью наблюдения за индейцами. Впоследствии в этом месте был заложен город Вердженс (). В 1731 году французы начали строительство форта Краун-Пойнт (др. название Форт Фредерик) (). Перед началом строительства был основан город Аддисон ().

Город Вердженс, расположенный в 11 км вверх по течению от истока Оттер-Крик, возник только в 1778 году, через четыре года после образования городов Нью-Хейвен и Хартфорд и стал третьим городом с местным самоуправлением в Новой Англии.

География 

Оттер-Крик берёт начало в национальном парке Зелёных гор (), на западном склоне горы Табор () в городке Перу () округа Беннингтон и протекает в юго-западном направлении через город Дорсет (), а затем сворачивает на север и впадает в озеро Эмеральд (). Оттуда течёт на северо-запад через города Данби (), Уоллингфорд (), Кларендон (), Ратленд, Проктор (), Питтсфорд () и Брандон округа Ратленд. Река фактически образует границу с округом Аддисон. Далее она протекает близ городов Миддлбери (), Уэйбридж () и Вердженс (), а затем у города Фэррисбург () впадает в озеро Шамплейн.

Участок реки между устьем в Форт-Кассин-Пойнт (), озером Шамплейн и Вердженс судоходен, там постоянно курсируют моторные лодки, каноэ, каяки. В военные годы XVIII века в Вердженсе располагалась судоверфь. Вдоль реки множество гнездовий скопы и белоголового орлана.

Водопад Оттер-Крик-Фоллс () находится возле города Миддлбери, где с 1800 года расположено учреждение высшего образования округа Вермонт — Миддлбери-колледж.

На территории округов Аддисон и Ратленд Оттер-Крик протекает через обширные болота, в том числе, Корнуэлльское болото (), болото Литтл-Оттер-Крик () и Брэндонскую трясину ().

Несколько раз на своей протяжённости река превращается в ручей (). Перечень притоков можно посмотреть в статье об озере Шамплейн. Исток и устье находятся в 109 км друг от друга, хотя сама река из-за множества изгибов длиннее на 71 км.

Примечания 

Бассейн реки Святого Лаврентия
Реки Вермонта
География округа Беннингтон
География округа Ратленд
География округа Аддисон
География округа Читтенден